So Divided è il quinto album in studio del gruppo musicale rock statunitense ...And You Will Know Us by the Trail of Dead, pubblicato nel 2006.

Tracce 
Intro: A Song of Fire and Wine – 1:42
 Stand in Silence – 4:35
 Wasted State of Mind – 5:27
 Naked Sun – 6:04
 Gold Heart Mountain Top Queen Directory (Robert Pollard) – 2:14
 So Divided – 6:29
 Life – 5:59
 Eight Days of Hell – 2:09
 Witch's Web – 4:11
 Segue: In the Realms of the Unreal – 2:19
 Sunken Dreams – 5:05

Formazione
Kevin Allen
Conrad Keely
Jason Reece 
Doni Schroader
Daniel Wood

Collegamenti esterni